Шубертиана – в широком смысле слова – собрание чего-либо, относящееся к немецкому композитору Францу Шуберту. Музыковед называет Шубертианой последовательный труд музыканта по освоению произведений Шумана. Композитор озаглавил «Шубертиана» произведение для духового оркестра, составленное из произведений Шумана, переложенных им с фортепьяно  Более конкретно термин применяется в следующих случаях:
 Шубертиана (фестиваль) – названный в честь Ф. Шуберта музыкальный фестиваль, проходящий в Германии
 Шубертиана (Горский) – балет на фантастический сюжет, поставленный А.А. Горским в Большом театре в 1913 году на музыку произведений Ф. Шуберта
 Шубертиана (Чекрыгин) – бессюжетный балет, поставленный Чекрыгиным в ГАТОБ в 1922 году музыку произведений Ф. Шуберта
 Шубертиана (поэма) – поэма Тумаса Транстрёмера.

На музыку произведений Шуберта также был поставлен балет Шубертиада.

Примечания